Eumichthini é uma tribo de coleópteros da subfamília Cerambycinae.

Sistemática
 Ordem Coleoptera
 Subordem Polyphaga
 Infraordem Cucujiformia
 Superfamília Chrysomeloidea
 Família Cerambycidae
 Subfamília Cerambycinae
 Tribo Eumichthini Linsley, 1940
 Gênero Eumichthus LeConte, 1873
 Gênero Poecilobrium Horn, 1883

Referências

Cerambycinae
Eumichthini